Coluber versicolor est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Coluber versicolor Razoumovsky, 1789, synonyme de Coronella austriaca Laurenti, 1768
Coluber versicolor Merrem, 1820, synonyme de Xenodon severus Linnaeus, 1758

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae
Dipsadidae